Anders Behring Breivik, de pleger van aanslagen in Noorwegen in 2011
 Bård Breivik, Noors beeldhouwer en installatiekunstenaar
 Marit Breivik, voormalig Noors handbalster